Жили-были мысли — мультфильм Владимира Гончарова, снятый в 1983 году студией «Киевнаучфильм».

Сюжет 
В сказочной стране растёт волшебное дерево, на котором живут мысли. Каждая занята своим делом: Умная мысль читает, Глупая расчесывается гребешком без зубьев, Злая варит колдовские зелья, Весёлая качается на качелях, Добрая кормит птиц, а Чудная Мысль ходит по сказочному городу, играет на флейте и ищет загадочного, никому не известного мастера. У Мыслей своё отношение к поведению сестрицы: Весёлая мысль смеётся над ней, Злая и Глупая не одобряют её «чудачества», и лишь Добрая и Умная мысли хорошо к ней относятся. Умная мысль даже говорит: «Если наша сестрица найдёт своего мастера, в городе произойдёт что-то необыкновенное». Но вот, когда Чудная Мысль гуляет по городу, она сначала встречает молодого сапожника, который не расслышал её мелодию, а напротив, доверился Глупой мысли и нанес себе удар молотком по носу, чтобы убить комара. Разъяренный сапожник погнался с молотком за детьми, но добрая мысль его остановила, перебинтовала его нос и угостила пирожком из корзины пекаря, которому перед этим тоже досталось от Злой мысли. Чуть позже Чудная мысль замечает молодого человека, строящего что-то. Звуки флейты Чудной Мысли доходят до ушей Мастера и он за одну ночь сумел выстроить волшебный фонтан. В тот же день в городе наступает праздник. Все радуются, а Умная Мысль говорит:
«Как видите, я оказалась права — в нашем городе праздник! В другом волшебном букваре сказано: корзинус-оспиринус-ко, что значит: „Сказки, фейерверки, фонтаны и разноцветные леденцы придумали чудаки“».
Все счастливы, а Мысли на празднике веселили всех: Глупая устроила фейерверк из пушки, Умная играла на колокольчиках, Весёлая — на гитаре, Злая мысль танцевала, а Чудная играла на своей дудочке.

Создатели

Переиздания на DVD 
 Мультфильм издавался на DVD-сборнике «Жили-были мысли».

Примечания

Ссылки 
 Жили-были мысли на «Аниматор.ру»
 

Короткометражные мультфильмы СССР
Короткометражные мультфильмы Украины
Мультфильмы Владимира Гончарова
Рисованные мультфильмы СССР 1983 года
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»